Озёровка или Озеровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Озёровка — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Озёровка — посёлок в Черноморском районе Крыма.
 Озеровка — деревня в Конышёвском районе Курской области.
 Озеровка — посёлок в Фатежском районе Курской области.
 Озеровка — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Озёровка — посёлок в городском округе Бугуруслан Оренбургской области.
 Озеровка — деревня в Сосковском районе Орловской области.

Украина 
 Озёровка — село в Березнеговатском районе Николаевской области.

См. также 
 Озеро
 Озеров
 Озерово